Chautauqua – ruch edukacji dorosłych

Miejscowości w USA:
 Chautauqua – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Chautauqua – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Chautauqua – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
Gminy w USA:
 Chautauqua (ang. Chautauqua Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chautauqua (ang. Chautauqua County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Chautauqua (ang. Chautauqua County) – w stanie Nowy Jork